Esistono più comuni francesi con questo nome

Thil – Ain
Thil – Alta Garonna
Thil – Aube
Le Thil (Eure)
Thil – Marna
Thil – Meurthe e Mosella